Chappes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Chappes (Allier) im Département Allier
Chappes (Ardennes) im Département Ardennes
Chappes (Aube) im Département Aube
Chappes (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme

Siehe auch:
 Chappe
 Schapp